Lindenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Hanni Meyer (geborene Lindenberger; 1921–1943), deutsches NS-Opfer
 Hans Lindenberger (* 1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Herbert Lindenberger (1929–2018), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Karl Heinz Lindenberger (1925–2012), deutscher Kernphysiker
 Klaus Lindenberger (* 1957), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Lindenberger (* 1955), deutscher Historiker, Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung
 Ulman Lindenberger (* 1961), deutscher Psychologe, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung

Lindenberger steht zudem für:
 Lindenberger, Käsesorte der Marke Kraft
 Lindenberger Viadukt

Siehe auch:
 Lindenberg